Богдано́во — деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 8 км к северо-западу от Пскова и в 6 км к юго-востоку от волостного центра Ершово близ автодороги Псков—Гдов.

В деревне находится Псковская областная психиатрическая больница №1.

Население

История 
Деревня зарегистрирована решением облисполкома 12 мая 1988 года. До 1976 года другая деревня с таким же названием находилась к северо-западу от населённого пункта Конечек, с которой она слилась 28 января 1976 года.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района